Magdeburgi Szent Adalbert (910 körül – 981)
 Prágai Szent Adalbert (956 körül – 997)